Orientare se poate referi la:
 Orientare, proces comportamental prin care organismul (inclusiv al animalelor) are capacitatea de a localiza corect în timp și spațiu sistemele proprii și cele ale lumii înconjurătoare.

În domeniul umanistic 
 Orientare (educare), îndrumare prin metode pedagogice.
 Orientare (mentală), orientare în spațiu și timp în lumea cognoscibilă.
 Orientare în religie, politică, sexuală, opțiuni preferate.

În matematică 
 Orientare (matematică), direcția în spațiul vectorial.
 Orientare (geometrie), direcția obiectelor geometrice.
 Orientare (teoria grafurilor), direcția muchiilor într-un graf.

În alte științe 
 Orientare (astronomie) și Geodezie, cu întocmirea de hărți cu bolta cerului prin măsurători și stabilirea punctelor cardinale.
 Orientare (geografie), pe teren sau pe mare (navigație) cu ajutorul unei hărți a regiunii și instrumente de navigație această orientare fiind întregită de simțuri ca auzul și văzul, azi acest lucru fiind ușurat prin sistemele de navigație prin satelit.
 Orientare (semiconductor), prin intermediul unui cristal

În alte domenii 
 Orientare (acustică) foarte frecventă la animale
 Orientare (sport), este o familie de sporturi.

Vezi și 
 Dezorientare, opusul orientării

